Северный — посёлок в Сакмарском районе Оренбургской области. Входит в состав Светлого сельсовета.

История 
В 1961 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок отделения № 2 совхоза «Большевик» переименован в Северный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района